Alemão (futebolista) pode se referir a:

 Ricardo Rogério de Brito, ex-futebolista, defendeu a Seleção Brasileira na Copa de 1986
 Sandro Hélio Muller, ex-futebolista brasileiro, jogou no Botafogo e no Volta Redonda
 Cidimar Aparecido Ernegas, ex-futebolista e treinador brasileiro.
 Carlos Adriano de Jesus Soares, ex-futebolista brasileiro, jogou no Coritiba
 José Carlos Tofolo Júnior, futebolista brasileiro, defende o FC Eindhoven
 Jucimar José Teixeira, futebolista brasileiro, joga no Botafogo